Springfield Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Springfield Baptist Church (Greene County, Georgia), ID-Nr. 87001451
 Springfield Baptist Church (Richmond County, Georgia), ID-Nr. 82002461
 Springfield Baptist Church (Kentucky), ID-Nr. 88003394